Существует несколько фильмов с таким названием:

 Боевые искусства Шаолиня (фильм, 1974) — Гонконг, реж. Чжан Чэ
 Боевые искусства Шаолиня (фильм, 1986) — Гонконг, Китай, реж. Лю Цзялян